Ува — топоним:

Россия
 Ува (приток Валы) — река в Удмуртии
 Ува (посёлок) — посёлок в Удмуртии

Португалия
 Ува (Вимиозу) — район (фрегезия)

Шри-Ланка
 Ува (провинция)
 Ува — котловина в горах Центрального массива на острове Шри-Ланка

Япония
 Ува — море у берегов острова Сикоку
 Ува — бывший посёлок в префектуре Эхиме, с 2004 года — часть города Сейё

См. также 
 UVA